Hauspfleger steht für:

 Haus- und Familienpfleger, Ausbildungsberuf in Deutschland
 Fachmann Gesundheit (als frühere Berufsbezeichnung), Ausbildungsberuf in der Schweiz